Priamosz Laomedón legifjabb fia, a trójai háború idején Trója királya a görög mitológiában. Homérosz a Dardanidész jelzőt használta néhány alkalommal, ami arra utalhat, hogy a dardánok törzséhez tartozott, akikről a Dardanellákat elnevezték. Az ilyen jelzőket általában az apa neve szerint szokták alkalmazni, Priamosznak viszont a szépapja volt Dardanosz, ezért ez a jelző fontos kapcsolatra utalhat.

Amikor Laomedón nem fizette ki a megígért jutalmat Héraklésznek Hészioné megmentéséért, Héraklész az Omphalénál töltött három rabszolgaéve leteltével 18 hajóval megtámadta Tróját. Telamón, Akhilleusz nagybátyja, Aiasz apja hatolt be a várba először, Héraklész pedig megölte Laomedónt és összes fiát Podarkész kivételével. Podarkészt Hészioné választotta, akinek megígérték, hogy bárkit választhat a foglyok közül és ő a testvérét választotta. Így lett Podarkész Trója királya, akit ettől kezdve Priamosznak („szabadított”) neveztek. Felesége Hekabé lett. Ötven fia született, közülük legismertebbek Hektór és Parisz, lánya Kasszandra.

A trójai háború során Neoptolemosz, Akhilleusz fia ölte meg, amikor menedéket keresett Zeusz oltáránál.

Róla nevezték el azt a kincsleletet, amit Heinrich Schliemann talált meg Trója romjai közt.

Priamoszt jelenleg két ékírásból ismert luvi személlyel azonosítják, Pariyamuwaš vagy Piyama-Radu is elképzelhető, így ezek az első, Homérosztól független említései. Parijamuvasz és Pijamaradu azonos is lehet, az egyiküket viluszai királynak, a másikukat Ahhijava és Millavanda urának írják le.

Források 
 Homérosz: Iliasz
 Szabó György: Mediterrán mítoszok és mondák. Mitológiai kislexikon, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973
 Simon Zsolt: Milyen nyelven beszéltek Trója VI. városában?
 Szabó Árpád: A trójai háború

Homéroszi alakok
Trója
Ázsiai királyok